Rosa 'Comtesse de Provence' — сорт роз класса Чайно-гибридные розы, группы Romantica ™.

Регистрационное название Meibacus.

Сорт создан Аленом Мейаном во Франции в 2001 году. Введён в культуру в 2006 году.

Патент в США №: PP 13860 от 3 июня 2003 года.

Биологическое описание 
Куст высотой 150—185 см, по другим данным 90—100 см.

Цветки кораллово-розового цвета, махровые (от 75 до 80 лепестков), старинной формы.

Аромат сильный, фруктовый.

Цветение непрерывное.

В культуре 
Зоны морозостойкости (USDA-зоны): от 6b (−17.8 °C… −20.6 °C) до 9b (−1.1 °C… −3.9 °C).

Болезни и вредители

Происхождение 
По данным сайта HelpMeFind.com.

Примечания

Ссылки 
 'Comtesse de Provence' на сайте HelpMeFind.com — описание сорта и фотографии

Comtesse de Provence